Sydtoppen kan syfta på följande platser:

Asien 
 Sydtoppen (Everest) – en sydtopp till världens högst belägna topp på Mount Everest

Sverige 
 Sydtoppen – en topp på Kebnekaise, se Kebnekaise
 Sydtoppen – en topp på Sarektjåkkå, se Sarektjåkkå